Обминский — фамилия; имеет женскую форму Обминская. Известные носители:
 Обминский, Тадеуш (1874—1932) — польский архитектор, педагог, ректор Львовской политехники в 1916—1917 учебном году.
 Обминский, Эрнест Евгеньевич (1931—2020) — советский и российский экономист и дипломат, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН.